UHA steht für:
 University of Hartford, eine private Universität in den Vereinigten Staaten
 Untersuchungshaftanstalt

Uha steht für:
 eine Frucht aus Timor, siehe Flora Timors#Vegetation Osttimors
 Uhy (deutsch Uha), eine Gemeinde in Tschechien, nordwestlich von Kralupy nad Vltavou, Okres Kladno

uha steht für:
 Uhami (ISO-639-3-Code), edoide Sprache in Ondo, Bundesstaat des westafrikanischen Landes Nigeria
 rechter Flügel der Sozialistischen Partei Japans

.uha steht für:
 Dateiendung für mit UHARC komprimierte Dateien

UHA